O termo Bey pode referir-se a:

 Bey -  título nobiliárquico do Império Otomano

Localidades francesas
 Bey (Ain)
 Bey (Saône-et-Loire)

Desambiguação